Jan Rot (zanger), Nederlands zanger, tekstschrijver en componist
Jan Rot (tekenaar), Nederlands tekenaar, werkzaam bij onder andere het socialistische blad De Notenkraker